Goldcrest steht für:

 Goldcrest Films, ein britisches Filmproduktionsunternehmen
 Goldcrest Point, eine Landspitze vor dem nordwestlichen Ende Südgeorgiens
 Goldcrest Executive, ein Gebäude in Dubai
 Goldcrest Views 1, ein Gebäude in Dubai
 Goldcrest Views 2, ein Gebäude in Dubai
 USS Goldcrest (AM-78), ein US-amerikanisches Schiff
 USS Goldcrest (AM-80), ein US-amerikanisches Schiff
 USS Goldcrest (AMCU-24), ein US-amerikanisches Schiff
 englischer Begriff für das Wintergoldhähnchen
 ein Alternativname für die Zypressenart Cupressus macrocarpa